La stagione 2011 del British Superbike Championship è la ventiquattresima del British Superbike Championship. Il titolo piloti è stato vinto da Tommy Hill su Yamaha. Hill sopravanza di soli due punti l'esordiente John Hopkins su Suzuki. Terzo posto per Shane Byrne portacolori Honda. Leggermente più staccati gli altri piloti che prendono parte allo showdown.
Tra i piloti che prendono parte alla BSB Riders Cup a classificarsi primo è Jon Kirkham, su Suzuki, che ottiene una vittoria e altri due piazzamenti a podio in stagione. 
Grande equilibrio, come tra i piloti, anche nella classifica costruttori con Yamaha che conquista solo tredici punti in più di Suzuki, seguita da Honda al terzo posto. Più staccati, e senza vittorie, gli altri costruttori.

Iscritti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota britannico.

Calendario

Classifiche

Classifica piloti
In questa stagione la classifica piloti è così strutturataː con la tripla prova di Cadwell Park si conclude la main season. Da questo punto in poi ai primi sei piloti in classifica vengono assegnati 500 punti (non sommati a quelli già ottenuti), ai quali se ne aggiungono degli altri in virtù del numero di piazzamenti a podio conseguiti. Questi sei piloti quindi, si contendono il titolo nello Showdown mentre tutti gli altri gareggiano per la BSB Riders' Cup. 
Come nelle stagioni precedenti, anche in questa è contemplata una classifica a parte per le motociclette in configurazione EVO.

Classifica Evolution
Per quanto concerne le motociclette in configurazione EVO, viene stilata una classifica a parte dove vengono presi in considerazione solo i risultati ottenuti da questi mezzi. Vengono assegnate anche le pole position ed i giri più veloci. Inoltre, sempre in questa categoria, ogni pilota che abbia disputato più di sei prove, scarta i due peggiori risultati. Nella tabella che segue vengono indicati i punti effettivi e, tra parentesi, i punti complessivi.

Classifica costruttori

Sistema di punteggio

Note

Collegamenti esterni
 

British Superbike Championship
Serie e competizioni motoristiche nel 2011